Conger (geslacht), een geslacht uit de familie van zeepalingen
Conger (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota